Return of a Stranger – film del 1937 diretto da Victor Hanbury
Return of a Stranger – film del 1961 diretto da Max Varnel